Le Grand steht für

Vereinigte Staaten:
 Le Grand (Alabama), im Montgomery County
 Le Grand (Iowa), im Marshall und im Tama County
 Le Grand (Kalifornien), im Merced County
 Le Grand Township, Township im Marshall County, Iowa

Frankreich
 Crosey-le-Grand, Gemeinde im französischen Département Doubs in der Region Bourgogne-Franche-Comté 
 Sancey-le-Grand, Gemeinde im französischen Département Doubs, Region Bourgogne-Franche-Comté 
 Noisy-le-Grand, Stadt im Großraum Paris
 Sennecey-le-Grand französische Gemeinde im Département Saône-et-Loire in der Region Bourgogne-Franche-Comté 
 Mercey-le-Grand, Gemeinde im französischen Département Doubs in der Region Bourgogne-Franche-Comté 
 Seraucourt-le-Grand, französische Gemeinde im Département Aisne in der Region Hauts-de-France 

Schweiz
 Combremont-le-Grand, Gemeinde im Distrikt Broye-Vully, Kanton Waadt 
 Mont-le-Grand
 Villars-le-Grand, Gemeinde im Distrikt Broye-Vully im Kanton Waadt 
 Poliez-le-Grand,  Gemeinde im Distrikt Gros-de-Vaud des Kantons Waadt 
 Torny-le-Grand
 Farvagny-le-Grand
 Marly-le-Grand

Personen
 Jemal le Grand (* 1994), arubanischer Schwimmer 
 Louis II. de Bourbon, prince de Condé, Louis le Grand, Le Grand Condé, Ludwig von Frankreich
 Pierre le Grand, französischer Pirat
 Fedde Le Grand (* 1977), niederländischer Electro- und House-DJ

Weiteres
 Sikorsky Le Grand: Russki Witjas, Flugzeug
 Le Grand Macabre, Oper von György Ligeti

Siehe auch: 
 Legrand
 Grand
 Le Grand Bleu 
 Le Grand Hornu
 La Grande